Stradunia – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Walce
 Stradunia – rzeka, lewy dopływ rzeki Odry